Toponímia:
 Brandenburg: Niendorf, barri d'Ihlow al districte de Teltow-Fläming
 Hamburg: Niendorf (Hamburg), barri del districte d'Eimsbüttel
 Mecklenburg-Vorpommern:
 Groß Niendorf, municipi del districte de Ludwigslust-Parchim
 Niendorf (Amt Schönberger Land), municipi a Mecklenburg-Pomerània Occidental
 Niendorf, barri de Bad Kleinen al districte de Nordwestmecklenburg
 Niendorf, barri de Boiensdorf al districte de Nordwestmecklenburg
 Niendorfan der Rögnitz, un barri de Grebs-Niendorf al districte de Ludwigslust-Parchim
 Niendorf, barri de Hohenkirchen al districte de Nordwestmecklenburg
 Niendorf, barri de l'illa de Poel al districte de Nordwestmecklenburg
 Niendorf/Weselsdorf, barri de Ludwigslust al districte de Ludwigslust-Parchim
 Niendorf, barri de Papendorf al districte de Rostock
 Niendorf, barri de Teterow al districte de Rostock
 Niendorf, barri de Wiendorf al districte de Rostock
 Hohen Niendorf, barri de Bastorf al districte de Rostock
 Baixa Saxònia:
 Niendorf, barri de Bienenbüttel al districte de Uelzen
 Niendorf, barri d'Amt Neuhaus al districte de Lüneburg
 Niendorf II, barri de Wrestedt al districte d'Uelzen
 Saxònia-Anhalt:
 Niendorf (Wüstung), a la ciutat de Magdeburg
 Niendorf, barri a la ciutat d'Oebisfelde-Weferlingen al districte de Börde
 Slesvig-Holstein:
 Groß Niendorf (Holstein), un municipi al districte de Segeberg
 Niendorf bei Berkenthin, municipi a l'Amt Berkenthin, Districte de Herzogtum Lauenburg, Slesvig-Holstein
 Niendorf al Stecknitz, municipi a l'Amt Breitenfelde, Districte del Ducat de Lauenburg, Schleswig-Holstein
 Niendorf (Ostsee), barri de Timmendorfer Strand al districte d'Ostholstein
 Niendorf auf Fehmarn, barri de la ciutat de Fehmarn al districte d'Ostholstein
 Niendorf, barri de la ciutat de Lübeck
 Biografies:
 Emma Niendorf (1807–1876), actriu alemanya
 Horst Niendorf (1926–1999), actor alemany
 Martin Anton Niendorf''' (1826–1878), poeta i escriptor alemany